Финал Кубка Англии по футболу 1969 года стал 88-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 26 апреля 1969 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Манчестер Сити» и «Лестер Сити». Матч завершился со счётом 1:0.

Обзор матча 
Фаворитом матча изначально считался «Манчестер Сити», бывший действующим чемпионом Футбольной лиги. Игра завершилась победой клуба из Манчестера за счёт гола, забитого Нилом Янгом на 24-й минуте матча.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1969
Футбол в Европе в 1969 году
Кубок Англии 1969
Кубок Англии 1969
События 26 апреля
Апрель 1969 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1969 году
1969 год в Лондоне